Улица Возрожде́ния — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 улица Возрождения — улица в Зарайске.
 улица Возрождения — улица в Калининграде.
 улица Возрождения — улица в Ростове-на-Дону.
 улица Возрождения — улица в городе Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 улица Возрождения — улица в Кировском районе.
 улица Возрождения — улица в Колпине.
 улица Возрождения — улица в Старой Руссе.
 Улица Возрождения — улица в Томске (Родионово).
 улица Возрождения — улица в Уфе.

Украина 
 Улица Возрождения — улица в Днепре.

См. также 
 Площадь Возрождения